Claude Moniquet (né en 1958), ancien journaliste belge ;
 Marcel Moniquet (1896-1986), romancier et auteur de bande dessinée belge ;
 Paulin Moniquet (1838-1919, essayiste catholique conservateur français ;
 Sylvain Moniquet (né en 1998), coureur cycliste belge.